Женска рукометна репрезентација Пољске у организацији Рукометног савеза Пољске представља Пољску у рукомету на свим значајнијим светским и континенталним такмичењима.

Успеси репрезентације

Наступи на Олимпијским играма 
До сада нису учествовали ни на једном женском рукометном олимпијском турниру.

Наступи на Светским првенствима

Наступи на Европским првенствима

Тренутни састав

Славне играчице 
 Малгоржата Биздра
 Изабела Чапко
 Ана Ејсмонт
 Дагмара Кот 
 Изабела Ковалевска
 Виолета Луберецка
 Ивона Лац
 Моника Јурак

Види још 
 Рукометна репрезентација Пољске

Спољашње везе 

 Пољска на сајту ЕХФ-а
 Пољски рукометни савез

Пољска
Репрезентације Пољске
Рукомет у Пољској